Joseba ist baskische Form des männlichen biblischen Vornamens Josef sowie eine Schreibweise des weiblichen biblischen Namens Joscheba .

Namensträger des baskischen Vornamens Joseba 

 Joseba Albizu (* 1978), baskischer Radrennfahrer
 Joseba Beloki (* 1973), baskischer Radrennfahrer
 Joseba Etxeberria (* 1977), baskischer Fußballspieler
 Joseba Garmendia (* 1985), baskischer Fußballspieler
 Joseba Irazu Garmendia (Bernardo Atxaga; * 1951), baskischer Schriftsteller
 Joseba Llorente (* 1979), baskischer Fußballspieler
 Joseba Sarrionandia (* 1958), baskischer Schriftsteller und Übersetzer
 Joseba Zubeldia (* 1979), baskischer Radrennfahrer

Joseba als biblischer Name 
In der Lutherbibel wurde bis zur Übernahme der Schreibweise der Loccumer Richtlinien der Name Joscheba der Tochter des Königs Joram mit Joseba wiedergegeben. Diese Schreibweise ist dem baskischen Vornamen Joseba homonym; die biblischen Namen Josef und Joscheba leiten sich jedoch von unterschiedlichen Radikalen ab (יוסף, bzw. יהושבע), sind also verschiedenen Ursprungs.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Baskischer Personenname
Biblischer Personenname